Das Wort Cossano bezeichnet zwei Orte im italienischen Piemont,
 Cossano Belbo, in der Provinz Cuneo
 Cossano Canavese, in der Provinz Turin